

Волдрон — місто, штат Арканзас
 Волдрон — місто, штат Канзас
 Волдрон — селище, штат Мічиган
 Волдрон — переписна місцевість, штат Індіана